Die American-Football-Europameisterschaft 1983 war die erste Austragung einer Europameisterschaft in der Sportart American Football. Sie fand vom 23. bis 31. Juli 1983 im italienischen Castel Giorgio statt. Den ersten Europameistertitel errangen die Gastgeber aus Italien.

Turnierplan

Spiele

Abschlussplatzierungen

Literatur 
 Fausto Batella: Field of Dreams: The mythical Vince Lombardi Stadium. eBook 2016, ISBN 978-88-941618-3-0.

Weblinks 
 1983 American Football European Federation auf Enciclopedia del football italiano
 Euro1983 auf EliteFoot.com
 European Championship auf britballnow.co.uk

1983
American-Football-Veranstaltung 1983
Sportveranstaltung in Umbrien
Castel Giorgio
American-Football-Wettbewerb in Italien